Temnos (griechisch Τῆμνος, lateinisch Temnus) bezeichnet in der antiken Geographie:

 Temnos (Aiolis), eine Stadt in Äolien in Kleinasien, etwa 4 km nordöstlich des heutigen Görece im Kreis Menderes in der Provinz İzmir in der Türkei
 Temnus, ein auf diese Stadt zurückgehendes Titularbistum
 Temnos (Gebirge), einen Gebirgszug in Mysien, südlich des Flusses Makestos, südlich der Ebene von Simav in der heutigen Türkei